Гуго Генрих Дельф (; ,  — , ) — немецкий ,  и протестантский .

Биография 
Родился в семье книготорговца, с детства страдал унаследованными от родителей нервными заболеваниями. В 1850 году окончил гимназию в родном городе, затем учился в Мельдорфе и с 1855 года в Альтоне. С юных лет чрезвычайно интересовался историей и литературоведением, читая книги по этим дисциплинам во внешкольное время, а также философией, которую начал отдельно изучать с 1856 года, но вскоре бросил её изучение и в 1857 году поступил в Тюбингенский университет изучать богословие. Впоследствии ещё несколько раз возвращался к изучению философии, а затем снова к богословию, несколько раз полностью прерывая деятельность из-за обострения нервных болезней, вызванных «угрызениями совести» за бросание философии ради богословия или наоборот. Докторскую степень в итоге получил в университете Киля по богословию.

В 1865 году в течение трёх месяцев жил в Лейпциге, затем окончательно вернулся в родной город. Вместе с братом управлял доставшимся в наследство от отца книжным магазином, после смерти брата поддерживал дело один; на протяжении тридцати лет всё свободное время посвящал самостоятельному изучению философии и богословия, написав несколько десятков сочинений по этим вопросам. Считался авторитетным учёным в области гуманитарных наук, написал целый ряд статей для Allgemeine Deutsche Biographie. Умер в возрасте 58 лет.

Творчество 
Автор нескольких сочинений о Данте; помимо этого, наиболее известными его работами являются: «Ideen zu einer philosophischen Wissenschaft des Geistes und der Natur» (1865), «Welt u. Weltzeiten». (1872); «Kultur und Religion» (1875); «Glaubensbekenntniss eines unmodernen Kulturforschers» (1879); «Grund züge der Entwickelungsgeschichte der Religion» (1883); «Die Hauptprobleme der Philosophie u. Religion» (1886); «Die Geschichte des Rabbi Jesus von Nazareth» (1889); «Das vierte Evangelium» (1890).

Библиография 
 Johann Saß. Delff, Hugo. // Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). — Band 47. — Leipzig: Duncker & Humblot, 1903. — S. 643—648.
 

Протестантские богословы